Atilla Taş – cantante e attore turco
 Coşkun Taş – ex calciatore turco
 Mehmet Taş – calciatore turco